Высокая гора, Высокая Гора — топоним.

Вершины 
 Высокая (гора, Урал)
 Высокая (гора, Уруп)
 Высокая (гора, Хакасия)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Высокая Гора — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Высокая Гора — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Высокая Гора — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Высокая Гора — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Высокая Гора — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Высокая Гора — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.
 Высокая Гора — деревня в Усть-Цилемском районе Коми.
 Высокая Гора — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Высокая Гора — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Высокая Гора — село в Высокогорском районе Татарстана, крупнейший населённый пункт района.
 Высокая Гора — посёлок ж.-д. станции в Высокогорском районе Татарстана, административный центр района.

Украина 
 Высокая Гора — село в Братском районе Николаевской области.

Объекты 

 Высокая Гора — ж.-д. станция на линии Казань – Агрыз в Татарстане.